Karel van Évreux (Parijs, circa 1305 - 5 september 1336) was van 1319 tot aan zijn dood graaf van Étampes. Hij behoorde tot het huis Évreux.

Levensloop
Karel was een zoon van graaf Lodewijk van Évreux en diens echtgenote Margaretha, dochter van Filips van Artesië.

Na het overlijden van zijn vader erfde hij in 1319 het graafschap Étampes. Zolang hij minderjarig was, werd hij onder het regentschap geplaatst van koning Karel IV van Frankrijk. In 1327 werd hij door Karel IV benoemd tot pair van Frankrijk. Na het overlijden van Karel IV en het uitsterven van het huis Capet steunde Karel de aanspraken van Filips van Valois op de Franse troon.

In 1335 huwde hij met Maria de la Cerda (1319-1375), dochter van Ferdinand de la Cerda, een kleinzoon van koning Alfons X van Castilië. Ze kregen twee kinderen:
 Lodewijk II (1336-1400), graaf van Étampes
 Jan (1336-na 1373)

Karel stierf in september 1336, waarna hij werd bijgezet in de kerk van het Parijse Franciscanenklooster Couvent des Cordeliers, die in 1580 afbrandde. Zijn weduwe hertrouwde later met graaf Karel II van Alençon.

Voorouders 

Graaf van Étampes
Huis Évreux
Persoon in de 14e eeuw